Tektonische daling, een neerwaartse beweging van de aardkorst;
 Subsidentie (atmosfeer), een dalende luchtbeweging in een hogedrukgebied;